Dreamgirls (musical)
Dreamgirls (film), verfilming van de musical